Капитанът от Кьопеник може да се отнася за:
 Вилхелм Фогт (1849-1922), известен с инцидент, при който успешно се представя за капитан от армията в пруското градче Кьопеник
 Капитанът от Кьопеник (пиеса), пиеса на Карл Цукмайер от 1931 година
 Капитанът от Кьопеник (филм, 1931), филм на Рихард Освалд от 1931 година
 Капитанът от Кьопеник (филм, 1945), филм на Рихард Освалд от 1945 година
 Капитанът от Кьопеник (филм, 1956), филм на Хелмут Койтнер от 1956 година
 Капитанът от Кьопеник (филм, 1997), филм на Франк Байер от 1997 година